Чёрный беркут — неофициальное название колоний особого режима (тюрем):

 Чёрный беркут — казахстанская колония. Официальное название ИК-21.
 Чёрный беркут — бывшая российская колония. Официальное название ФКУ ИК-56.

См. также 
 Беркут (значения)